Ахундов Рухулла Алі-огли (1897—1938) — азербайджанський революціонер, радянський партійний та державний діяч, публіцист, вчений. Член Комуністичної партії з 1919 року.
 Ахундов Сідгі Рухулла Фатулла-огли (1886—1959) — азербайджанський радянський актор, народний артист СРСР.